Бо́рин — фамилия.

Известные представители:
 Борин, Александр Борисович (1930—2019) — советский и российский сценарист, писатель и публицист, лауреат премии «Золотое перо России» (2007).
 Борин, Анатолий Васильевич (1918—1998) — советский лыжник и тренер по лыжным гонкам.
 
 Борин, Иван Андрианович (1908—1966) — Герой Советского Союза.
 Борин, Константин Александрович (1908—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Борин, Сергей Николаевич (1973—1993) — Герой Российской Федерации.

См. также 
 Боринг
 Борини
 Боринское

Примечания